Provinciale ondersteuningsinstelling
 Poi (jongleren): een jongleerdiscipline, of de attributen die voor deze discipline gebruikt worden;
 Point of interest: een zogenaamde waypoint in navigatie-apparatuur;
 Poi (muziek): een term die vaak in (Italiaanse) muziekaanwijzingen voorkomt;
 Poi (voeding) basisingrediënt uit de Hawaïaanse keuken.